Nogometni klub Železničar (NK Železničar; NK Železničar Maribor; Železničar Maribor; Železničar) je bio nogometni klub iz Maribora, Podravska regija, Republika Slovenija.

O klubu 
Klub je osnovan 1927. godine pod nazivom SK "Železničar", kao nogometna sekcija Delavskega športnega društva "Železničar". Do početka II. svjetskog rata "Železničar" se natjecao u prvenstvima "Ljubljanskog nogometnog podsaveza" (prvak 1936./37.) i Mariborske grupe. Uz "Železničar" vodeći klubovi u Mariboru su bili "I. SSK Maribor" i "SV Rapid". Za vrijeme II. svjetskog rata "Željezničar" je djelovao smanjenim intezitetom.  
Po završetku rata, 1945. godine športsko društvo "Železničar" se obnavlja i preimenuje u "Slovensko fizkulturno društvo "Železničar", te se i nogometni klub od srpnja 1945. naziva SFD "Železničar" (povremeno se pisao i kao "Željezničar"). Do 1952. godine "Železničar" je nastupao u "Slovenskoj republičkoj ligi", te potom u "Slovenskoj ligi - Istok", te "hrvatsko-slovenskoj ligi".  
1955. godine dolazi do promjene imena u "ŽNK Maribor" (Železničarski nogometni klub "Maribor",ali ga se pisalo i kao "ŽŠD Maribor"). Do sezone 1957./58. "ŽNK Maribor" igra u "Zonskoj ligi Maribor-Varaždin-Celje", te potom nanovo u republičkoj ligi (koja se tih godina naizva i "Slovenska zona"). "ŽNK Maribor" 1957. i 1960. godine osvaja "Republički kup Slovenije".  
1960. godina je važna i turbuletna za nogomet u Mariboru. "Branik", tada vodeći mariborski klub je prvak "Slovenske zone" (republičke lige), "ŽNK Maribor" je osvojio treće mjesto), te je igrao kvalifikacije za ulazak u "2. saveznu ligu - Zapad" protiv "Karlovca". Uoči uzvratne utakmice u Mariboru, većina igrača i osoblja "Karlovca" je oboljelo od trovanja hranom u mariborskom hotelu. Iako nije dokazana krivnja, nogometna momčad "Branika" je diskvalificirana i ugašena (nakon nekoliko godina je obnoveljana). U prosincu 1960. je osnovan novi klub - NK "Maribor", u koji su prešli igrači "Branika" i "ŽNK Maribora". 
 
 
U sezoni 1960./61. "ŽNK Maribor" je bio vodeći u Slovenskoj zonskoj ligi, ali je na zimskoj pauzi došlo do zmjene s NK "Mariborom", te je "ŽNK Maribor" drugi dio sezone igrao u "Podsaveznoj ligi Maribor", gdje je na kraju sezone završio šestoplasirani, iako su mu za prvi dio sezone upisani porazi s gol razlikom 0:27 i bez bodova na startu.  
"Podsaveznu ligu Maribor" klub osvaja u sezoni 1961./62., te se vraća u "Slovensku republičku ligu", te u ljeto mijenja naziv u NK "Železničar". U sezoni 1968./69. "Železničar" osvaja republičku ligu, te je naredne tri sezone član "2. savezne lige - Zapad". Od sezone 1972./73. do 1986./87. "Železničar" je redoviti član "Slovenske republičke lige"; a od 1987./88. do 1990./91. u "Slovenskoj regionalnoj ligi - Istok".  
1991. godine, osamostaljenjem Slovenije, "Železničar" je član "2. slovenske lige - Istok" (slov. "Vzhod"), te su u sezoni 1992./93. prvi i jedini put članovi "1. slovenske nogometne lige", te potom igraju u "2. slovenskoj ligi" do sezone 2002./03.  
Klub narednih godina također često mijenja i nazive - 1993. godine se klub također nosi naziv "ISS Železničar", a potom sponzorski ŽNK "Štajerska pivovarna" ("Pivovarna Štajerska"), a 1995. nanovo postaju "Železničar" (također i kao "Železničar MB"). Od sezone 1999./2000. klub nastupa pod nazivom "Železničar Ligro", da bi od 4. listopada 2001. kao "Železničar Radio City".  
Od sezone 2003./04. do 2006./07. "Železničar" je nastupao u "3. slovenskoj ligi" - skupine "Sjever" (slv. "Sever" i "Istok" (slv. "Vzhod").  
Od sezone 2007./08. "Železničar" nastupa u nižim ligama - "Štajerska liga", "1. liga MNZ Maribor", "2. liga MNZ Maribor", "3. liga MNZ Maribor".  
U sezoni 2016./17. "Železničar" odustaje tijekom sezone od natjecanja, te je konačno ugašen 2019. godine.

Stadion 
Od 1967. godine klub je nastupao na stadionu Športni park "Tabor".

Uspjesi

nakon 1991. 
 2. slovenska liga 
 prvak: 1991./92.  (Istok) 
 trećeplasirani: 1998./99. 

 1. liga MNZ Maribor 
 doprvak: 2009./10. 

 2. liga MNZ Maribor 
 doprvak: 2014./15. 

 3. liga MNZ Maribor 
 doprvak: 2015./16.

od 1945. do 1991. 
 Slovenska republička liga / Slovenska zona 
 prvak: 1968./69., 1972./73. 
 doprvak: 1946. 
 trećeplasirani: 1947./48., 1959./60., 1964./65., 1966./67. 

 Slovenska republička liga - Istok 
 prvak: 1953./54. 
 doprvak: 1952./53. 

 Podsavezna liga Maribor 
 prvak: 1961./62. 

 Republički kup Slovenije 
 pobjednik: 1957., 1960.

do 1941. 
 Prvenstvo Ljubljanskog nogometnog podsaveza (I. razred) / Prvenstvo Slovenije / Slovenska liga  
 prvak: 1936./37., 1939./40.  
 doprvak: 1933./34., 1934./35., 1937./38.  
 trećeplasirani: 1932./33., 1935./36., 1940./41.   

 Prvenstvo Slovenskog saveza (I. razred) - Mariborska skupina 
 doprvak: 1939./40. 

 Prvenstvo Ljubljanskog nogometnog podsaveza (I. razred) - Mariborsko-čakovečka grupa 
 prvak: 1935./36. 

 Prvenstvo Ljubljanskog nogometnog podsaveza (I. razred) - grupa Maribor 
 prvak: 1936./37. 
 doprvak: 1930./31. (Maribor), 1937./38., 1938./39.   

 Prvenstvo Ljubljanskog nogometnog podsaveza - II. razred - grupa Maribor 
 doprvak 1931./32.  

  - rezervna momčad

Pregled plasmana

Poznati igrači

Poznati treneri

Unutarnje poveznice  
 NK Maribor
 Maribor

Vanjske poveznice 
  nkzeleznicar.si, wayback arhiva 
  nk-zeleznicar.com, wayback arhiva 
  railroadersmaribor.weebly.com 
  prvaliga.si, ŽELEZNIČAR MB (1. SNL) 
  nzs.si, ŽELEZNIČAR MB (2. SNL) 
  nzs.si, ŽELEZNIČAR MB (3. SNL SEVER) 
  ŽELEZNIČAR MB (3. SNL VZHOD)
  nzs.si, ŽELEZNIČAR MB (POKAL SLOVENIJE) 
  national-football-teams.com, Železničar Maribor 
  int.soccerway.com, NK Zeleznicar Maribor 
 transfermarkt.com, NK Zeleznicar Maribor 
  mnzmaribor.si

Izvori 
 
  navdih.net, Marjan Žnidarič, Zmago Gomzi: Železničarsko športno društvo Maribor 1927 - 2007 (Ob 80-letnici društva), Maribor, 2007., UDK: 796(497.4 Maribor)(091), str. 120-167 
  mnzmaribor.si, dr. Rudi Turk; 80 let nogometa na odmočju Međuobčinske nogometne zveze Maribor, Maribor, 2008.,  
 Nebojša Jakovljević i dr.: Fudbalska takmičenja južnih Slovena 1873-1974, Subotica, 2018.,  
  nkzeleznicar.si, 80 let NK Železničarja (1927 - 2007), wayback arhiva 
  nk-zeleznicar.com, O nas, wayback arhiva 
  railroadersmaribor.weebly.com, O klubu, pristupljeno 21. listopada 2020. 
  railroadersmaribor.weebly.com, Stadion Tabor 
  nogomania.com, NK Maribor je posledica "afere driska", objavljeno 23. listopada 2019., pristupljeno 21. listopada 2020. 
  futbolas.lietuvai.lt, NK Železničar Maribor, pristupljeno 22. listopada 2020. 
  futbolas.lietuvai.lt, NK Železničar Maribor, wayback arhiva 
  foot.dk, ISS Zeljeznicar Maribor  
  

Slovenski nogometni klubovi
Bivši slovenski nogometni klubovi 
Šport u Mariboru